Oude watertoren kan verwijzen naar meer watertorens in Nederland:

 Oude watertoren (Almelo)
 Oude watertoren (Almkerk)
 Oude watertoren (Den Helder)
 Oude watertoren (Etten-Leur)
 Oude watertoren (Helmond)
 Oude watertoren (Hengelo)
 Oude watertoren (Hilversum)
 Oude watertoren (Nijverdal)
 Oude watertoren (Oostburg)
 Oude watertoren (Oss)
 Oude watertoren (Roermond)
 Oude watertoren (Steenbergen)
 Oude watertoren (Tiel)
 Oude watertoren (Vlaardingen, 1885)
 Oude watertoren (Vlaardingen, 1895)
 Oude watertoren (Zaltbommel)
 Oude watertoren (Zandvoort)
 Oude watertoren (Zevenbergen)